Bélesta (Ariège)
 Bélesta (Pirenéus Orientais)